Il doppio dell'Open Gaz de France 2001 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2001.

Julie Halard-Decugis e Sandrine Testud erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Virginie Razzano e Iva Majoli hanno battuto in finale 6–3, 7–5 Kimberly Po e Nathalie Tauziat.

Teste di serie
 Kimberly Po /  Nathalie Tauziat (finale)
 Elena Lichovceva /  Mary Pierce (quarti di finale)
 Els Callens /  Anne-Gaëlle Sidot (primo turno)
 Laurence Courtois /  Meghann Shaughnessy (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open Gaz de France 2001